Marciniano — imperador romano
 Marciniano de Milão — bispo romano
 Marciniano (mestre dos soldados) — soldado bizantino

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história